L'Arche est une série de bande dessinée publiée en France depuis 2003 ;
 L'Arche est une chaîne de restauration sur autoroute en France ;
 L'Arche est un magazine fondé en 1957 par le FSJU et qui se présente comme « le magazine du judaïsme français » ;
 L'Arche est une maison d'édition française ;
 L'Arche est une revue littéraire  éditée à Alger puis Paris (1944-1947) par Edmond Charlot ;
 L'Arche est un film hongkongais réalisé par Tang Shu-shuen, tourné en 1968 ;
 L'Arche est le nom d'une sculpture de Pierre Tual.

Autres 
 Les Communautés de l'Arche sont des communautés pacifistes fondées en 1948 par Lanza del Vasto dont la direction de vie est la non-violence et dont l'accueil est la vocation et la principale activité ;
 Les Communautés de l'Arche sont des communautés accueillant des personnes ayant un handicap mental, fondées en 1964 par le Québécois Jean Vanier ; 
 La Confrérie du Saint-Esprit, œuvre caritative fondée au , fut parfois aussi appelée Confrérie de l'Arche du Saint-Esprit voire Confrérie de l'Arche.